Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2017, JVM i ishockey 2017, var det 41:a juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen avgjordes i Montréal och Toronto i Kanada mellan 26 december 2016 och 5 januari 2017. JVM i de lägre divisionerna spelas på andra platser och under andra tidpunkter. 

 Division I, grupp A spelades i Bremerhaven, Tyskland under perioden 11–17 december 2016.
 Division I, grupp B spelades i Budapest, Ungern under perioden 11–17 december 2016.
 Division II, grupp A spelades i Tallinn, Estland under perioden 11–17 december 2016.
 Division II, grupp B spelades i Logroño, Spanien under perioden 7–13 januari 2017.
 Division III spelades i Dunedin, Nya Zeeland under perioden 16–22 januari 2017.

Toppdivisionen
Toppdivisionen avgjordes i Montréal (i Québec) och Toronto (i Ontario) i Kanada mellan 26 december 2016 och 5 januari 2017. Finalen spelades i Montréal klockan 20:00 lokal tid den 5 januari 2017. Turneringen innehöll 10 lag och totalt spelades 31 matcher.

Arrangören Kanada spelade gruppspelsmatcherna i Toronto medan medaljspelet avgjordes i Montréal. I Montréal och Toronto spelades även 2015 års turnering. Alla matcher i Montréal spelades i Centre Bell. 2017 var också året då Montréals stad firade 375-årsjubileum, och det var 100 år sedan NHL grundades i Montréal, 50 år sedan Expo 67 i Montréal, 150 år sedan den kanadensiska statsbildningen uppstod, och 100 år sedan Toronto Maple Leafs grundades. Dessa jubileer uppmärksammades under mästerskapen.

Lokala arrangörer var Hockey Canada, Hockey Québec, Ontario Hockey Federation, Montreal Canadiens, Maple Leafs Sports and Entertainment och Evenko.

Arenor

Gruppspel 
De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher (bäst av 3)

Finland kvalificerat för toppdivisionen 2018 efter 2–0 i matcher. Lettland nedflyttat till division I A 2018.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Division I A
Division I A var den näst högsta divisionen i JVM 2017. Turneringen spelades från den 11 till den 17 december 2016 i Bremerhaven, Tyskland.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från toppdivisionen) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division I B)

Slutställning

Division I B
Division I B var den tredje högsta divisionen i JVM 2017. Turneringen spelades från den 11 till den 17 december 2016 i Budapest, Ungern.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II A)

Slutställning

Division II A
Division II A var den fjärde högsta divisionen i JVM 2017. Turneringen spelades den 11 till 17 december 2016 i Tallinn, Estland.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I B) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II B)

Slutställning

Division II B
Division II B var den femte högsta divisionen i JVM 2017. Turneringen spelades den 7 till 13 januari 2017 i Logroño, Spanien.

Deltagande lag 
 (Nedlyttat från division II A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från Division III)

Slutställning

Division III
Division III var den sjätte högsta divisionen i JVM 2017. Turneringen spelades den 16 till 22 januari 2017 i Dunedin, Nya Zeeland. De två bästa i varje grupp avancerade till finalspelet där det avgjordes vilket lag som flyttades upp. Övriga lag spelade placeringsmatcher.

Deltagande lag

Grupp A 
 (Nedflyttat från division II B)

Grupp B

Resultat

Grupp A

Grupp B

Finalspel

Placeringsmatcher

Slutställning

Fotnoter

Externa länkar
IIHF:s hemsida

2016 i Kanada
2017 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 2016/2017
Internationella sportevenemang i Toronto
2017
Sportevenemang i Montréal
2016 i Tyskland
2016 i Ungern
2016 i Estland
2017 i Spanien
2017 i Nya Zeeland
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Estland
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Nya Zeeland
Internationella sportevenemang i Budapest
Bremerhaven
Sportevenemang i Tallinn
Sport i Dunedin
Budapest under 2000-talet
Tallinn under 2000-talet
Toronto under 2000-talet
Montréal under 2000-talet